Финал Кубка Испании по футболу 2010 года — финальный матч Кубка Испании, который прошёл 19 мая на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. В матче приняли участие клубы «Атлетико Мадрид» и «Севилья».

Обладателем Кубка Испании стал клуб «Севилья», обыграв «Атлетико Мадрид» со счётом 0—2.

Отчет о матче

Примечания 

2010
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Севилья»
Май 2010 года
События 19 мая
Футбол в Европе в 2010 году
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 2010 году
Футбол в Барселоне